Посуэло-де-Табара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,69 км². Население — 166 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы